Сто години сън () е бразилска теленовела, създадена от Марио Тейшейра.

Сюжет 
Семейство Сабино Машадо, техните роби и помощници прекарват замръзнали стогодишен сън в океан след корабокрушение през 1886 г. През 2018 г., те се събуждат един по един и трябва да се научат да се справят със съвременните технологии и мислене. След преживяния шок, те се натъкват на невероятни приятелства, любовни взаимоотношения и алчни хора, докато се борят с предразсъдъците, които дори времето не успява да изкорени.

Актьорски състав

Специални участия

В България 
В България сериалът започва на 20 ноември 2019 г. по bTV Lady и завършва на 31 март 2020 г. На 6 юли 2022 г. започва повторно излъчване. Дублажът е на студио Медия линк. Ролите се озвучават от Надежда Панайотова, Йорданка Илова, Симона Стоянова, Петър Бонев и Тодор Георгиев.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
   

Бразилски теленовели
Теленовели на ТВ Глобо